Ricardo Pinto (nascido em Lisboa, Portugal, em 1961) é programador informático e escritor de literatura fantástica.

Vida
Ele e a família mudaram-se para Londres quando ele tinha 6 anos e depois para Dundee na Escócia.  Em 1979, ele entrou para o curso de Matemática na Universidade de Dundee. Em 1983, mudou-se para Londres para trabalhar como programador escrevendo jogos de computador. Ele mudou-se para Edinburgo e depois para Bristol trabalhando na área da criação de jogos.

Obra

Livros publicados 
 Kryomek, 1992
 Hivestone, 1994
 The Chosen, 1999
 The Standing Dead, 2002

Jogos de computador 
 Gyron, 1985
 Elite, 1986
 Hive, 1987
 Cybercon III, 1991
 Stunt Island, 1991
 Nightmare Circus, 1995

Ligações externas
Página oficial do escritor

Escritores de Portugal